Жаскешу — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жаскешу — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Жаскешу (бывшая Корниловка) — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.